Zeug steht für:

 historische Bezeichnung für Gewebe, siehe Gewebe (Textil)
 alte Bezeichnung für Letternmetall
 Zeug (Militärtechnik), in der Militärtechnikgeschichte Rüstungen etc.
 in der Philosophie Martin Heideggers einen Gegenstand, der zu einem bestimmten Zweck dienlich ist (Werkzeug), siehe → Sein und Zeit#Zeug

Zeug ist der Familienname folgender Personen:
 André Zeug (* 1956), deutscher Manager
 Peter Zeug, deutscher Schauspieler und Regisseur

Siehe auch:
 Zeuch